5er-Fußball  ist der Name von verschiedenen Spielweisen im Fußball mit 5 Spielern je Mannschaft:
 Fußballwettbewerbe im Behindertensport, auch als Blindenfußball bekannt
 5er-Fußball (Nachwuchsarbeit), wird in der Nachwuchsarbeit bei den Fußballvereinen gespielt